Disturbia peut faire référence à :
 Paranoïak (titre original : Disturbia), un film de D. J. Caruso sorti en 2007
 Disturbia, une chanson de Rihanna sortie en 2008
 Disturbia, un roman de Christopher Fowler publié en 1997